Такмичење у десетобоју у мушкој конкуренцији на 24. Европском првенству у атлетици за јуниоре 2017. у Гросето одржано је 22. и 23. јула 2017. на Stadio Carlo Zecchini- у.

Титулу освојену у Ешилструни 2015, није бранио  Јан Долежал из Чешке.

Земље учеснице 
Учествовао је 31 такмичар из 19 земаља.

  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (1)

Освајачи медаља

Квалификациона норма 
Требало је да квалификациону норму такмичари остваре у периоду од 1. јануара 2016. до 13. јула 2017. године.

Сатница

Резултати

100 метара 
Такмичење је одржано 22. јула 2017. године. Такмичари су били подељени у 4 групе.,
Почетак такмичења: група 1 у 9:00, група 2 у 9:06, група 3 у 9:12, група 4 у 9:18.
Ветар: 1. група -2,0 м/с, 2. група -1,2 м/с, 3. група -1,3 м/с, 3. група -2,7 м/с.

Скок удаљ 
Такмичење је одржано 22. јула 2017. године. Такмичари су били подељени у две групе.,,
Почетак такмичења: група 1 у 9:55, група 2 у 9:55.

Бацање кугле 
Такмичење је одржано 22. јула 2017. године. Такмичари су били подељени у две групе.,,
Почетак такмичења: група 1 у 11:40, група 2 у 11:40.

Скок увис 
Такмичење је одржано 22. јула 2017. године. Такмичари су били подељени у две групе.,,
Почетак такмичења: група 1 у 14:30, група 2 у 14:30.

1 Повукао се са такмичења

400 метара 
Такмичење је одржано 22. јула 2017. године. Такмичари су били подељени у 4 групе.,,
Почетак такмичења: група 1 у 19:15, група 2 у 19:21, група 3 у 19:27, група 4 у 19:33.

110 метара препоне 
Такмичење је одржано 23. јула 2017. године. Такмичари су били подељени у 4 групе.,,
Почетак такмичења: група 1 у 8:30, група 2 у 8:37, група 3 у 8:44, група 4 у 8:51.
Ветар: група 1: -0,3 м/с, група 2: -0,2 м/с, група 3: -1,2 м/с, група 4: -0,1 м/с.

Бацање диска 
Такмичење је одржано 23. јула 2017. године. Такмичари су били подељени у две групе.,,
Почетак такмичења: група 1 у 9:10, група 2 у 10:30.

Скок мотком 
Такмичење је одржано 23. јула 2017. године. Такмичари су били подељени у две групе.,,
Почетак такмичења: група 1 у 12:20, група 2 у 12:20.

1 Повукао се са такмичења

Бацање копља 
Такмичење је одржано 23. јула 2017. године. Такмичари су били подељени у две групе.,,
Почетак такмичења: група 1 у 15:00, група 2 у 16:00.

1.500 метара 
Такмичење је одржано 23. јула 2017. године.,

Коначан пласман 
,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати 2017. (стране од 79 до 103)

Европско првенство у атлетици за јуниоре 2017.
Десетобој на Европском првенству у атлетици за јуниоре